Tarsney ist der Familienname folgender Personen:

 John Charles Tarsney (1845–1920), US-amerikanischer Politiker
 Timothy E. Tarsney (1849–1909), US-amerikanischer Politiker